Otava bezeichnet:

 Otava, einen Fluss in Tschechien 
 (4405) Otava, Asteroid des Hauptgürtels
 Otava (Insel), eine Insel in Finnland
 Otava ist der kroatische Name der österreichischen Gemeinde Antau.
 Otava (Mikkeli), einen Ort in Finnland
 Otava (Verlag), einen finnischen Verlag 
 Otava (Apfel), eine tschechoslowakische Apfelsorte

Otava ist der Familienname von:

 Bogdan Otavă (* 1987), rumänischer Bobfahrer

Siehe auch Ottava.